Les halfelins (halflings en anglais), aussi appelés petites gens ou semi-hommes, sont des créatures imaginaires dans les mondes d’heroic fantasy, en particulier dans les différents décors de campagne de Donjons et Dragons.

Description 
S'apparentant à l'elfe, le halfelin possède lui aussi des oreilles pointues caractéristiques et un sens de la nature développé, cependant sa taille n'excède pas un mètre, et son poids . Il vit environ 150 ans et est généralement nomade. Il excelle dans l'art de voler et de se sortir de toutes les situations. Il est également connu pour sa très grande habileté à la fronde.

Parmi les halfelins, on peut distinguer le kender, que l'on rencontre dans l'univers de Lancedragon. Le halfelin est aussi une race importante dans l'univers de RuneQuest et Neverwinter Nights.

Origine 
Le terme halfelin est une forme francisée du terme anglais halfling, qui veut dire « demi-portion » (ou « semi-homme ») et que l'on doit à J. R. R. Tolkien : c'est, en effet, un des différents noms qu'il donne aux hobbits.

Dans certains cas, le terme a été utilisé pour des questions de droits, le mot « hobbit » appartenant à Tolkien.

Voir aussi 
 Hobbit

Références 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés